Нова вълна е термин, който обичайно се използва за обозначение на някои направления в изкуството.

В кинематографията 
 Френска нова вълна
 Ново германско кино, нова вълна в немската кинематография
 Чехословашка нова вълна
 Японска нова вълна (Nuberu bagu)
 Бразилска нова вълна
 Британска нова вълна
 Хонконска нова вълна
 Тайванска нова вълна
 Китайска нова вълна

В музиката 
 Ню уейв (музика)
 Neue Deutsche Welle, Нова германска вълна
 Нова вълна в британския хевиметъл
 Нова вълна (конкурс) – ежегоден международен конкурс за млади таланти (на възраст от 16 до 30 години) състоящ се до 2014 г. в Юрмала, Латвия, а през 2015 г. в Сочи, Русия.

Източници